Lonzo steht für:

 Lonzo (Geiger) (eigentlich Lorenz Westphal; 1952–2001), deutscher Musiker
 Fred Lonzo (* 1950), US-amerikanischer Jazzmusiker